Качинське озеро — озеро природного походження, що розташоване в с. Качин, Волинська область. Колись було площею 42 гектари, тепер в результаті осушувальних робіт і замулення стоками з полів значно зменшилося. Шар мулу (сапропелю) досягає 3-х і більше метрів. Береги заростають очеретом і чагарниками. Щороку на озері виводить потомство пара лебедів. Риби в результаті неконтрольованого вилову (особливо в нерестовий період)та задухи в сніжні зими стає все менше. Вода в озері джерельна і цілюща, настояна на різних травах якими поступово заростає плесо озера.

Колись посеред озера був острів, за переказами, насипаний штучно для будівництва палацу володарям того краю. Палац був кам'яний з під'їзним мостом на палях. В результаті історичних подій палац було знищено, острів перетворився на півострів т.з. кемпу. Перлина Волинського краю занепадає і якщо її не рятувати зовсім зникне з мапи.

Джерела 

Озера Волинської області
Географія Камінь-Каширського району